4 miejscowości w Polsce: 
 Staropole – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Lubrza 
 Staropole – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek 
 Staropole – osada w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Staropole – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów